Elisabetta Carlotta del Palatinato – principessa tedesca e moglie di Filippo I d'Orléans
Cortigiane di re sole (Liselotte von der Pfalz) – film tedesco del 1935 diretto da Carl Froelich
Liselotte von der Pfalz – film tedesco del 1966 diretto da Kurt Hoffmann